Алфонс од Бријена (Алфонс од Акре; око 1225—25. август 1270) био је син инфанте Беренгеле од Леона и цара Јована од Бријена те брат Марије од Бријена. Рођен је у Акри, a његово име се на француском пише Alphonse.

1244 Алфонс је послат краљу Француске Лују IX.

Пре 1250 Алфонс је оженио Мари те је постао гроф Еа де јуре укcорис. Имали су најмање двоје деце, сина Жана и ћерку Бланш. Могуће је да су имали још две кћери, Изабелу и Маргурит.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1225.
Умрли 1270.
Историја Француске у средњем веку
Крсташи
Личности Седмог крсташког рата